Овёс — многозначный термин

 Овёс () — злаковое растение
 Овёс — просторечное название офсайда (положение вне игры)